Ersilia Soudais (1988-), femme politique française ;
 Sebastien Soudais (1983-), acteur français.